Plaats in Indonesië
 Pengarengan (Bojonegara), een plaats in het bestuurlijke gebied Serang in de provincie Bantam
 Pengarengan (Kaliangkrik), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java
 Pengarengan (Kalibawang), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonosobo in de provincie Midden-Java
 Pengarengan (Pangenan), een plaats in het bestuurlijke gebied Cirebon in de provincie West-Java